Widderberg steht für:

 Widderberg (Weimar), Wetterhügel im Westen von Weimar, Thüringen
 Widderberg, deutscher Name von Barania Góra, zweithöchster Berg in den Schlesischen Beskiden, Polen